«Улица греха» (Scarlet Street, букв. «Алая улица») — вторая (после «Суки» Жана Ренуара, 1931) экранизация романа Жоржа де Лафушардьера. Фильм-нуар снят в Голливуде режиссёром Фрицем Лангом в 1945 году. Главные роли сыграли Эдвард Г. Робинсон, Джоан Беннетт и Дэн Дьюриа, за год до этого снявшиеся в другом нуаре Ланга — «Женщина в окне».

«Улица греха» имеет репутацию одного из самых мрачных нуаров. Это первый голливудский детектив, в котором убийца оставлен безнаказанным — по крайней мере, формально.

Сюжет 
Беннетт и Дьюриа играют пару самых отъявленных злодеев классического нуара. Всё, что им нужно от жизни, — это деньги и наслаждения. В погоне за этими целями они вовлекают в свои сети безобидного пожилого кассира, который к тому же оказывается талантливым художником. Затянутый в водоворот любовной страсти, герой Робинсона теряет работу, перестаёт писать картины и становится причиной двух смертей. Он сходит с ума, пытается покончить с собой, но неудачно. Отныне его удел — жизнь нищего бродяги, терзаемого угрызениями совести и галлюцинациями.

В ролях 
 Эдвард Г. Робинсон — Кристофер Кросс
 Джоан Беннетт — Китти Марч
 Дэн Дьюриа — Джонни Принс
 Маргарет Линдси — Милли Рэй
 Розалинд Айван — Адель Кросс
 Джесс Баркер — Дэвид Джейнуэй
 Чарльз Кемпер — Хиггинс
 Владимир Соколов — Поп Леджон
 Артур Лофт — Деллароу
 Рассел Хикс — мистер Хогарт
В титрах не указаны
 Дик Уэссел — детектив
 Беатрис Робертс — секретарша

Отзывы 
Фильм критиковали за крайне неспешный темп повествования, злоупотребление жанровыми клише и недостаточную проработку психологической мотивации героев. Наибольшую известность получила сцена в конце фильма: главный герой в ночном сумраке гостиничного номера слышит голоса отправленных им на тот свет любовников, причём в такт их сдвоенным голосам мигает неоновая вывеска за окном отеля.

См. также 
 Список фильмов в общественном достоянии в США

Примечания

Ссылки 

Фильмы США 1945 года
Детективные фильмы США
Фильмы нуар
Фильмы о художниках
Фильмы Universal Pictures
Фильмы по сценариям Дадли Николса